Wierzbowa bezeichnet Dörfer in Polen:
 Wierzbowa (Brzeźnio), ein Dorf der Gmina Brzeźnio in der Woiwodschaft Łódź
 Wierzbowa (Gromadka) (dt. Rückenwaldau), ein Dorf der Gmina Gromadka in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Wierzbowa (Wartkowice), ein Dorf der Gmina Wartkowice in der Woiwodschaft Łódź